Mit Frohnhauser Bach werden folgende Fließgewässer bezeichnet:

 Frohnhauser Bach (Rammbach) (GKZ: 27639144), rechter Nebenfluss des Rammbachs in Nordrhein-Westfalen.
 Frohnhauser Bach (Wupper) (GKZ: 27363116), rechter Nebenfluss der Wupper in Hückeswagen, Nordrhein-Westfalen.